Акименко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Акименко, Адриан Захарович (1898—1989) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Акименко, Александр Александрович (род. 1985) — украинский футболист.
 Акименко, Василий Савельевич (1899 — ?) — колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Акименко, Вера Васильевна (род. 1947) — советская колхозница, депутат Верховного Совета СССР.
 Акименко, Владислав Иванович (род. 1953) — советский яхтсмен, серебряный призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта.
 Акименко, Иосиф Данилович — начальник участка шахты № 10 имени Артёма комбината «Ворошиловградуголь», Герой Социалистического Труда.
 Акименко, Михаил Сергеевич (род. 1995) — российский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Акименко, Сергей Васильевич (род. 1959) — советский, украинский футболист.
 Акименко, Фёдор Степанович (1876—1945) — советский композитор, пианист и педагог.

См. также 
 Якеменко
 Якименко

Примечания